Пётр Балашов Балашов, Пётр Иванович (1835—1888) — русский живописец-пейзажист и гравер.
 Балашов, Пётр Николаевич (1871 — после 1939) — русский политический деятель, судья, лидер Всероссийского национального союза.
 Балашов, Пётр Степанович (1905—1978) — русский советский литературовед и критик.

Примечания